Зимняя классика НХЛ 2018 () — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2017/2018 между командами «Баффало Сейбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоялся 1 января 2018 года на стадионе «Сити-филд» в Нью-Йорке и закончился победой «Рейнджерс» в овертайме.

Предыстория 
10 мая 2017 года комиссар лиги Гэри Беттмэн объявил, что 10-я юбилейная «Зимняя классика» пройдёт 1 января 2018 года на стадионе «Сити-филд», где «Баффало Сейбрз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Для «Баффало» этот матч на открытом воздухе стал вторым в истории клуба после «Зимней классики 2008». «Нью-Йорк Рейнджерс» прежде трижды участвовал в подобных матчах. Первым был матч «Зимней классики 2012», а ещё дважды «Рейнджерс» принимали участие в матчах на открытом воздухе в 2014 году, в рамках «Стадионной серии».

Стадион 
«Сити-филд» является бейсбольным стадионом, на котором проводит свои домашние матчи клуб MLB «Нью-Йорк Метс» и способен вмещать около 45 000 зрителей. Стадион расположен в парке Флашинг-Медоус в Куинсе и был открыт в 2009 году.

17 декабря на стадионе начались работы по монтажу хоккейной площадки.

Положение команд перед матчем 
Перед матчем «Сейбрз» провели 38 матчей в регулярном чемпионате 2017/2018, в которых одержали 10 побед, потерпели 28 поражений, 8 из которых в овертайме и по буллитам, и с 28 очками занимали последнее, 16-е место в Восточной конференции.

«Рейнджерс» провели также 38 матчей, победив в 20 и проиграв в 18 (13 из них в основное время), и с 45 очками занимали 7-е место в Восточной конференции.

Этот матч стал первой встречей «Сейбрз» и «Рейнджерс» в сезоне 2017/2018.

Матч

Отчёт

Три звезды матча 
 Джей Ти Миллер («Нью-Йорк Рейнджерс»). 1 гол, 1 результативная передача;
 Робин Ленер («Баффало Сейбрз»). 39 сейвов;
 Кевин Хейз («Нью-Йорк Рейнджерс»). 1 гол.

Составы команд

Примечания 

НХЛ в сезоне 2017/2018
2018 год в хоккее
Зимняя классика НХЛ
Баффало Сейбрз
Нью-Йорк Рейнджерс
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Нью-Йорке